Aardrijkskundig
Pune (district), een district in India
Pune (stad), een metropool in dit district
Puna (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie José María Linares in het departement Potosí
Puna (Potosí), een plaats in deze gemeente
Poona Bayabao, een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Sur
Poona Piagapo, een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte

 Overig
Puna (geslacht), een geslacht van hooiwagens
Puna (uitgever), een Nederlandse uitgever en online magazine